KSK je vojaška kratica, ki označuje dve nemški specialni formaciji:
 Kampfschwimmerkompanie
 Kommando Spezialkräfte.

Vojaške kratice